Evolve (televíziós sorozat), a History Channel televíziós sorozata
 Evolve Festival, kanadai éves rendszerességű kulturális fesztivál
 Evolve, amerikai pankrációszervezet
 Evolve, 2015-ben megjelent akció-kalandjáték

Zene 
 Evolve, 2001-ben megjelent Endo-album
 Evolve, 2003-ban megjelent Ani DiFranco-album
 Evolve, 2013-ban megjelent Eye Empire-album
 Evolve, 2014-ben megjelent coldrain-album
 Evolve, 2012-ben megjelent Chelsea Grin-középlemez
 Evolve, 2011-ben megjelent Mýa-dal